BP (oliemaatschappij)
 Boerenpartij (Nederland), een voormalige Nederlandse politieke partij
 BP-2011, een Surinaamse politieke partij
 Before Present, een jaaraanduiding uit de C14-datering
 Protectoraat Beetsjoeanaland, met BP als landcode op motorvoertuigen
 Air Botswana, met BP als IATA-code
 Boulevard Périphérique (Parijs), BP op Parijse wegwijzers
 Bletchley Park, locatie van voormalige Government Code and Cipher School 
 Brits-parlementaire debatvorm, een debatvorm in wedstrijddebatten
 Robert Baden-Powell (1857-1941), bekend als B-P